|}

Die Bahnstrecke Nässjö–Falköping ist eine eingleisige elektrifizierte schwedische Eisenbahnstrecke, die 112 km von Nässjö über Jönköping nach Falköping führt. Sie ist Teil der Bahnstrecke von Malmö über Nässjö nach Falköping, die die historische  Södra stambanan darstellt. Seit der Neubenennung der schwedischen Bahnstrecken 1990 durch Banverket wird die Strecke mit dem Kunstbegriff Jönköpingsbanan bezeichnet.

Geschichte 

Die Verbindung Falköping–Nässjö ist Teil der historischen Södra stambana, die in Falköping von der Västra stambana abzweigte und nach Malmö führte. Die Bahn wurde daher zur selben Zeit wie die Västra stambana gebaut. Der erste Teil, Falköping–Mullsjö, wurde gemeinsam mit der Västra stambana im November 1862 eröffnet. Zwei Jahre später wurde der letzte Abschnitt fertiggestellt und die damalige Södra stambana Falköping–Malmö eingeweiht. Als 1874 die Verbindung Nässjö–Katrineholm fertiggestellt wurde, und die Züge von Malmö nach Stockholm nun über diese Strecke geführt wurden, verlor die Bahnstrecke Falköping–Nässjö an Bedeutung. Die Bahn wurde nun in erster Linie als eine Verbindung zwischen der Västra und der (neuen) Södra stambana gesehen.

Bis Ende 2010 fuhren die Züge von Skövde über Falköping nach Nässjö unter der Markenbezeichnung  Vättertågen, benannt nach dem See Vättern, an dem die Bahn entlangführt.

Aktueller Betrieb 
Seit Dezember 2010 fahren auf der gesamten Strecke unter der Marke Västtåg verkehrende Züge im Auftrag der Gesellschaft Västtrafik. Sie verkehren auf den Relationen Skövde–Falköping–Jönköping–Nässjö und Göteborg–Falköping–Jönköping–Nässjö. Zusammengenommen ergibt sich so auf der Strecke Falköping–Jönköping–Nässjö an Werktagen ungefähr ein Stundentakt, am Wochenende ein Zweistundentakt. Zusätzlich fahren auf dem Streckenabschnitt Jönköping–Nässjö im Takt die Östgötapendeln-Züge der Relation Jönköping–Nässjö–Mjölby–Linköping–Norrköping. Der Streckenabschnitt Jönköping–Nässjö wird von einzelnen Zügen des Provinznahverkehrs (Krösatåg) befahren.

Der einzige Fernverkehrszug auf der Strecke ist der  täglich außer Samstag bzw. Sonntag verkehrende X2 von Stockholm über Nässjö nach Jönköping und zurück.

Weblinks 
 Jönköpingsbanan bei järnväg.net (schwedisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke NassjoFalkoping
Bahnstrecke NassjoFalkoping
Bahnstrecke in Västra Götalands län
Bahnstrecke in Jönköpings län